Jesús Díaz puede hacer referencia al:

Coronel Jesús Díaz, militar mexicano considerado como uno de los mártires de Uruapan.
Tte. Coronel Jesús Díaz, militar mexicano que participó en la Revolución mexicana.
Jesús Díaz, escritor, guionista y director de cine cubano.
Jesús Díaz, árbitro de fútbol de nacionalidad colombiana.
Jesús Díaz, futbolista colombiano